Russische Kirche (Russische Kapelle) steht für folgende orthodoxe Kirchengebäude:
 Russische Kapelle (Bad Homburg)
 Kirche des Sergius von Radonesch (Bad Kissingen)
 Russische Kirche zur Verklärung des Herrn, die russisch-orthodoxe Kirche in Baden-Baden
 Russische Kapelle (Darmstadt)
 Russisch-Orthodoxe Kirche (Dresden), die russisch-orthodoxe Kirche in Dresden
 Russische Gedächtniskirche in Leipzig
 Russische Kirche (Stuttgart), die russisch-orthodoxe Kirche in Stuttgart
 Russisch-Orthodoxe Kirche (Wiesbaden), die russisch-orthodoxe Kirche in Wiesbaden
 Russische Kapelle (Vršičpass), im Jahre 1916 von russischen Kriegsgefangenen am Vrsic-Pass errichtet

Siehe auch
 Russisch-Orthodoxe Kirche
 Russenkirche